

Дармстадт — місто, штат Індіана
 Дармстадт — переписна місцевість, штат Іллінойс

Див. також 
 Дармштадт